Bowie — рід аранеоморфних павуків родини Ctenidae. Названий на честь британського співака Девід Бові. Включає 107 видів, 55 з яких описані у 2022 році і названі на честь елементів із музичної діяльності Девіда Бові.

Поширення 
Види цього роду трапляються в Південно-Східній Азії, Південній Азії, Східній Азії та Новій Гвінеї, лише Bowie corniger поширений в Південній Африці. Неописані види присутні в Квінсленді на сході Австралії. Ареал поширення кожного виду, як правило, досить невеликий, менше тридцяти тисяч квадратних кілометрів. Живуть у лісовій підстилці.

Опис 
Самці сягають завдовжки від 7,0 до 21,1  мм, а самиці від 5,7 до 27,0 мм. Розмах кінцівок сягає 15 см. Це нічні павуки, вони живуть як кочівники та полюють, не плетучи павутини.

Види 
 Bowie abdulmajid Jäger, 2022
 Bowie afterall Jäger, 2022
 Bowie aladdinsane Jäger, 2022
 Bowie andamanensis (Gravely, 1931)
 Bowie angigitanus (Roewer, 1938)
 Bowie angularis (Roewer, 1938)
 Bowie argentipes (van Hasselt, 1893)
 Bowie artdecade Jäger, 2022
 Bowie aruanus (Strand, 1911)
 Bowie ashestoashes Jäger, 2022
 Bowie banna (Yao & Li, 2022)
 Bowie bantaengi (Merian, 1911)
 Bowie bayeri (Jäger, 2012)
 Bowie bemywife Jäger, 2022
 Bowie bicostatus (Thorell, 1890)
 Bowie bigbrother Jäger, 2022
 Bowie blackout Jäger, 2022
 Bowie blackstar Jäger, 2022
 Bowie bluejean Jäger, 2022
 Bowie bomdilaensis (Tikader & Malhotra, 1981)
 Bowie borneo Li & Yao, 2022
 Bowie bowonglangi (Merian, 1911)
 Bowie candidate Jäger, 2022
 Bowie catpeople Jäger, 2022
 Bowie celebensis (Pocock, 1897)
 Bowie ceylonensis (F. O. Pickard-Cambridge, 1897)
 Bowie chinagirl Jäger, 2022
 Bowie cladarus (Jäger, 2012)
 Bowie cochinensis (Gravely, 1931)
 Bowie corniger (F. O. Pickard-Cambridge, 1898)
 Bowie criminalworld Jäger, 2022
 Bowie crystaljapan Jäger, 2022
 Bowie diamonddogs Jäger, 2022
 Bowie dodo Jäger, 2022
 Bowie engkilili Li & Yao, 2022
 Bowie fame Jäger, 2022
 Bowie fascination Jäger, 2022
 Bowie fashion Jäger, 2022
 Bowie floweri (F. O. Pickard-Cambridge, 1897)
 Bowie fungifer (Thorell, 1890)
 Bowie goaensis (Bastawade & Borkar, 2008)
 Bowie haiphong Yao & Li, 2022
 Bowie heroes Jäger, 2022
 Bowie himalayensis (Gravely, 1931)
 Bowie holthoffi (Jäger, 2012)
 Bowie hosei (F. O. Pickard-Cambridge, 1897)
 Bowie hunkydory Jäger, 2022
 Bowie indicus (Gravely, 1931)
 Bowie javanus (Pocock, 1897)
 Bowie jeangenie Jäger, 2022
 Bowie joethelion Jäger, 2022
 Bowie kapuri (Tikader, 1973)
 Bowie kochi (Simon, 1897)
 Bowie ladystardust Jäger, 2022
 Bowie lazarus Jäger, 2022
 Bowie letsdance Jäger, 2022
 Bowie lishuqiang (Jäger, 2012)
 Bowie lodger Jäger, 2022
 Bowie low Jäger, 2022
 Bowie magicdance Jäger, 2022
 Bowie majortom Jäger, 2022
 Bowie martensi (Jäger, 2012)
 Bowie meghalayaensis (Tikader, 1976)
 Bowie mengla Yao & Li, 2022
 Bowie modernlove Jäger, 2022
 Bowie monaghani (Jäger, 2013)
 Bowie mossgarden Jäger, 2022
 Bowie narashinhai (Patel & Reddy, 1988)
 Bowie natmataung (Jäger & Minn, 2015)
 Bowie neukoeln Jäger, 2022
 Bowie ninhbinh Li & Yao, 2022
 Bowie palembangensis (Strand, 1906)
 Bowie philippinensis (F. O. Pickard-Cambridge, 1897)
 Bowie pingu (Jäger & Minn, 2015)
 Bowie pulvinatus (Thorell, 1890)
 Bowie ramosus (Thorell, 1887)
 Bowie rebelrebel Jäger, 2022
 Bowie redsails Jäger, 2022
 Bowie ricochet Jäger, 2022
 Bowie right Jäger, 2022
 Bowie robustus (Thorell, 1897)
 Bowie rufisternis (Pocock, 1898)
 Bowie sabah Li & Yao, 2022
 Bowie saci (Ono, 2010)
 Bowie sagittatus (Giltay, 1935)
 Bowie sarawakensis (F. O. Pickard-Cambridge, 1897)
 Bowie scarymonsters Jäger, 2022
 Bowie shakeit Jäger, 2022
 Bowie sikkimensis (Gravely, 1931)
 Bowie simplex (Thorell, 1897)
 Bowie stationtostation Jäger, 2022
 Bowie stay Jäger, 2022
 Bowie subterraneans Jäger, 2022
 Bowie teenagewildlife Jäger, 2022
 Bowie thenextday Jäger, 2022
 Bowie theodorianum (Jäger, 2012)
 Bowie thiesi Jäger, 2022
 Bowie thorelli (F. O. Pickard-Cambridge, 1897)
 Bowie tonight Jäger, 2022
 Bowie underground Jäger, 2022
 Bowie valvularis (van Hasselt, 1882)
 Bowie vinhphuc Li & Yao, 2022
 Bowie warszawa Jäger, 2022
 Bowie win Jäger, 2022
 Bowie withinyou Jäger, 2022
 Bowie withoutyou Jäger, 2022
 Bowie yaeyamensis (Yoshida, 1998)
 Bowie yassassin Jäger, 2022
 Bowie youngamericans Jäger, 2022
 Bowie yulin (Yao & Li, 2022)
 Bowie zhengi Yao & Li, 2022
 Bowie ziggystardust Jäger, 2022

Примітки 

Ctenidae
Роди павукоподібних